Maconde pode ser:

Maconde, um tipo de feijão, mais conhecido como feijão-fradinho
Macondes, um povo da África
Maconde, a língua falada pelos macondes
ou pode estar à procura de
Makonde, um distrito do Zimbabwe
Desambiguação

ou pode estar à procura de
Maconde - CONFECCOES S.A. (empresa entretanto extinta)
Type: Industry clothing textiles  Addressline 1: LUGAR DO REGUFE APARTADO 9  City Town: VILA DO CONDE  Post Code: 4480  Country: PORTUGAL